Mil (jednostka miary)
 Michaił Mil
 Moskiewska Fabryka Śmigłowców im. Michaiła Mila
 Mil – wieś w Syrii, w muhafazie Aleppo